Bandeira da União Africana
 Bandeira da União Europeia
 Bandeira da União de Kalmar
 Bandeira da União Soviética
 Grand Union Flag, a primeira bandeira nacional de Estados Unidos da América
 Bandeira dos Estados Unidos durante a Guerra Civil Americana (1861-65)
 União emblema da Noruega e da Suécia
Desambiguação